Амброзіус Шупп (1890—1914) — католицький священик, педагог і письменник.
 Йоганн Бальтазар Шупп (1610—1661) — німецький сатиричний письменник.
 Маркус Шупп (* 1966) — німецький футболіст і тренер.
 Шупп Оксана Сергіївна — полковник Управління державної охорони України, нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Пол Шупп (* 1937) — американський математик.
 Філіп Шупп (1911—1991) — американський гандболіст.
 Фріц Шупп (1896—1974) — німецький архітектор.

 Шупп — муніципалітет у Франції, регіон Нова Аквітанія, департамент В'єнна.

Примітки 

німецькі прізвища